Trenton kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Trenton, Nova Scotia, ort, Pictou County, 
 Trenton, Ontario, ort, 
 Trenton (flygplats),

USA 

 Trenton, Florida, countyhuvudort, Gilchrist County, 
 Trenton, Georgia, countyhuvudort, Dade County, 
 Trenton, Illinois, Clinton County, 
 Trenton, Kentucky, ort, Todd County, 
 Trenton, North Carolina, countyhuvudort, Jones County, 
 Trenton, Ohio, Butler County, 
 Trenton, South Carolina, Edgefield County, 
 Trenton, Tennessee, countyhuvudort, Gibson County, 
 Trenton, Texas, Fannin County, 
 Trenton, Maine, Hancock County, 
 Trenton, Michigan, Wayne County, 
 Trenton, Missouri, countyhuvudort, Grundy County, 
 Trenton, delstatshuvudstad, New Jersey, Mercer County, 
 Trenton, Nebraska, countyhuvudort, Hitchcock County, 
 Trenton, Utah, Cache County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar